Spy (engl. Spion) steht für:
 Spy, Pseudonym von Leslie Ward (1851–1922), britischer Karikaturist und Maler

Film und Fernsehen:
 Spy (Fernsehsendung), britische Realitysendung aus dem Jahr 2004
 Spy (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2011
 Spy – Susan Cooper Undercover, US-amerikanischer Spielfilm von Paul Feig aus dem Jahr 2015
 The Spy, französisch-US-amerikanische Miniserie aus dem Jahr 2019

Orte:
 Spy (Nové Město nad Metují), Ortsteil von Nové Město nad Metují, Tschechien
 Spy (Jemeppe-sur-Sambre), heute Ortsteil von Jemeppe-sur-Sambre in Belgien, Fundort eines Neandertaler-Schädels

spy steht für:
 Sabaot (ISO-639-3-Code), siehe Nilotische Sprachen

SPY steht als Abkürzung für:
 Flughafen San-Pédro in der Elfenbeinküste (IATA-Code)

S.P.Y. steht für:
 Pseudonym des brasilianischen Drum-and-Bass-Produzenten Carlos Barbosa de Lima Junior (* 1976)

Siehe auch:
 AN/SPY-1
 AN/SPY-6
 Spion
 SPI

Abkürzung